Filmpreis 2014 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2014
 Österreichischer Filmpreis 2014
 Europäischer Filmpreis 2014